Saint-Léger-aux-Bois, commune française de l'Oise, dans la région Hauts-de-France.
 Saint-Léger-aux-Bois, commune française de la Seine-Maritime, dans la région Haute-Normandie.

Voir aussi 

Saint-Léger-des-Bois, commune française de Maine-et-Loire
Saint-Léger-du-Bois, commune française de Saône-et-Loire
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France